Коэффицие́нты Ламе́ (также употребляются написания Ламэ и Ляме) могут означать два различных понятия, связанных с именем Габриэля Ламе:
 Способ записи римановой метрики в криволинейных ортогональных координатах — см. Криволинейная система координат#Коэффициенты Ламе
 Параметры Ламе в механике сплошной среды